Die Divizia B 1934/35 war die erste Spielzeit der zweiten rumänischen Fußballliga. Sie wurde als Unterbau der bereits zwei Jahre zuvor gegründete ersten Liga geschaffen. Sieger der Aufstiegsrunde wurde Jiul Petroșani, dass sich jedoch in der Relegation gegen AMEF Arad nicht durchsetzen konnte.

Modus 
Die Divizia B wurde in fünf Staffeln mit jeweils acht Mannschaften ausgetragen. Die Sieger jeder Staffel qualifizierten sich für die Aufstiegsrunde. Der Sieger dieser Aufstiegsrunde trat schließlich in Hin- und Rückspiel gegen den Letztplatzierten der Divizia A an, um den Aufsteiger zu ermitteln. Für einen Sieg gab es zwei Punkte, für ein Unentschieden einen und für eine Niederlage keinen Punkt. Bei Punktgleichheit am Saisonende entschied zunächst der direkte Vergleich.

Staffel I 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Direkter Vergleich  – 3. Torquotient – 4. geschossene Tore

Staffel II 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Direkter Vergleich  – 3. Torquotient – 4. geschossene Tore

Staffel III 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Direkter Vergleich  – 3. Torquotient – 4. geschossene Tore

Staffel IV 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Direkter Vergleich  – 3. Torquotient – 4. geschossene Tore

Staffel V 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Direkter Vergleich  – 3. Torquotient – 4. geschossene Tore

Aufstiegsrunde 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Direkter Vergleich  – 3. Torquotient – 4. geschossene Tore

Relegation 

|}

Weblinks 
 Saison 1934/35 auf romaniansoccer.ro (englisch)
 Divizia B auf rsssf.com (englisch)

Fußballsaison 1934/35
1934 35